Большая Сосьва — река на западе Ханты-Мансийского автономного округа России.

Длина реки — 69 км, площадь водосборного бассейна — 707 км². Протекает по территории Берёзовского района. Берёт начало с восточных склонов Северного Урала. Слиянием с Малой Сосьвой образует Северную Сосьву в 754 км от устья, являясь её левой составляющей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300023430
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115302343
 Код бассейна — 15.02.02.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания 

Притоки Северной Сосьвы
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)